«Rocket Ride» — песня группы Kiss с их концертного альбома 1977 года Alive II. (Это 19-й трек от начала на этом альбоме, он находится на четвёртой, последней стороне.)

Также песня была издана отдельным синглом. (Сингл вышел в феврале следующего, 1978 года. Это второй и последний сингл с того альбома, первым же была издана концертная версия песни «Shout It Out Loud».)

В США песня достигла 39 места в «Горячей сотне» журнала «Билборд» (Billboard Hot 100).

Композиция 
Песню написал гитарист группы Kiss Эйс Фрейли (вместе с Шоном Делейни).

В этой песне Эйс сам поёт (является лид-вокалистом), а также играет на соло-гитаре и на басу.

При этом «Энциклопедия KISS» отмечает, что это единственный трек на стороне 4 двойного альбома Alive II, на котором Эйс играет на гитаре, так как он не являлся в студию на сессии звукозаписи, когда записывались остальные четыре трека (попавшие на сторону 4).

«Энциклопедия KISS» называет «Rocket Ride» «дефинитивной» фрейлевской песней.

Сюжет 
Как пишет «Энциклопедия KISS», поскольку это песня группы KISS, можно с уверенностью утверждать, что вынесенная в название прогулка (верхом) на ракете (rocket ride) является пошлой метафорой. Тем не менее благодаря «парящей [гитарной] лепнине Эйса и [его] необычному голосу» песня одновременно источает и дух космического путешествия.

Исполнения 
Как пишет «Энциклопедия KISS», группа «Kiss редко играла [песню] «Rocket Ride» на концертах (если вообще играла), но сам Фрейли много раз исполнял её живьём во времена своей сольной карьеры».

Примечания

Ссылки 
 

Песни Kiss
Песни 1977 года
Синглы 1977 года
Синглы лейбла Casablanca Records